Jay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jay Township (Minnesota)
 Jay Township (Oklahoma)
 Jay Township (Pennsylvania)